Акеспе — название населённых пунктов в Казахстане:

 Акеспе — село в Шалкарском районе Актюбинской области.
 Акеспе — село в Аральском районе Кызылординской области.